Burczak (Czarna Białostocka)
 Burczak (Wasilków)